Крутовски́х — фамилия, известная на Вятской земле с начала XVII века.

Известные представители 
 Крутовских, Василий Игнатьевич (1851—1911) — яранский купец и промышленник.
 Крутовских, Павел Михайлович (1901—1954) — советский генерал-майор.
 Крутовских, Сергей Аркадьевич (1928—1981) — советский кибернетик.